Rutola är ett släkte av svampar. Rutola ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rutola